Pedross ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pedross (* vor 1975), italienische Bühnenbildnerin
 Helga Pedross (* 1963), italienische Schauspielerin